Budaka – miasto w Ugandzie, stolica dystryktu Budaka.

Miasta w Ugandzie